Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Joakim Nyström 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Joakim Nyström (finale)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Guy Forget (quarti di finale)

 David Pate (primo turno)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Andreas Maurer (primo turno)
 Libor Pimek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1987